jota – litera alfabetu greckiego
 jota – litera alfabetu łacińskiego (inaczej jot)
 jota – rodzaj pieśni opartej na hiszpańskim tańcu ludowym
 jota – hiszpański taniec ludowy
 jota – zupa z ziemniaków, fasoli i kiszonej kapusty, charakterystyczna dla kuchni słoweńskiej